Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Belgische club Lommel SK (voorheen bekend als Lommel United, KVSK United en KVV Overpelt-Fabriek) hebben getraind vanaf 1990 tot op heden.

Zie ook
 Lijst van trainers van Lommel SK (1986)

Lommel United
Sport in Lommel
Trainers
Trainers